Le nom David Mora est porté par :
 David Mora (né en 1981), un torero espagnol ;
 David Mora (né en 1982), un acteur français.

Voir aussi